Paddan kan syfta till:

 Paddan – namnet på olika båtar i rundturstrafik i Göteborg och på Göta älv
 Paddan-Aram – ett tidigt arameiskt rike i Mesopotamien
 Citroën DS – en bilmodell som ofta kallas Paddan
 Saab Paddan – en konceptbil från 1966

Se även 
 Padda